Такмичење у бацању диска у мушкој конкуренцији на Европском првенству у атлетици 2010. у Барселони одржана је 31. јула и 1. августа на Олимпијском стадиону Луис Кампоманис.

Победник Пјотр Малаховски из Пољске у финалу је поставио рекорд европских првенстава. Поред тог рекорда постигнута су и два најбоља лична резултата сезоне.

Земље учеснице 
Учествовало је 32 такмичарки из 18 земаља.

  Аустрија (1)
  Белорусија (1)
  Естонија (3)
  Кипар (1)
  Литванија (2)
  Мађарска (2)

  Немачка (3)
  Норвешка (1)
  Пољска (2)
  Румунија (2)
  Русија (1)
  Украјина (2)

  Финска (2)
  Холандија(1)
  Хрватска (3) 
  Чешка (2)
  Шведска (1)
  Шпанија (2)
|}

Рекорди

Освајачи медаља

Сатница

Резултати

Квалификације 
Квалификациона норма је износила 63,50 метара. Атлетичари су у квалификацијама били подењене у две групр по 16. У финале се пласирало 8 који су прескочили норму (КВ), а четири према постигнутом резултату (кв)

Финале 

Легенда: СР = Светски рекорд, ЕР = Европски рекорд, РЕП = Рекорд европских првенстава, СРС = Светски рекорд сезоне (најбоље време сезоне на свету), ЕРС = Европски рекорд сезоне (најбоље време сезоне у Европи), НР = Национални рекорд, ЛР = Лични рекорд, ЛРС = Лични рекорд сезоне

Извори

Спољашње везе 
 Резултати финала

Европско првенство у атлетици на отвореном 2010.
Бацање диска на Европском првенству у атлетици на отвореном